A natação é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, disputado em todas as edições. A partir dos Jogos de 1912 foi aberto para as mulheres. Depois do atletismo, a natação é o esporte que distribui o maior número de medalhas.

Eventos

Masculino

Feminino

Misto

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas 
 
 

!